Кошелюк Дмитро Володимирович (*14 лютого 1991, місто Черкаси) — український футболіст.
 Кошелюк Олег Борисович (нар. 7 вересня 1969, Львів, УРСР) — радянський та український футболіст.